Інстанція (від  — «безпосередня близькість») — ланка у системі супідрядних органів (державних, судових, партійних тощо).

Судова інстанція — суд, який розглядає справи на певній стадії процесу.
 Суд першої інстанції
Суд апеляційної інстанції
 Суд касаційної інстанції
 Суд наглядової інстанції

Посилання 
 Інстанція судова  // 
 Наглядна інстанція  // 
 

Судочинство